Ада́н Адо́льфо Бальби́н Си́льва (; 13 октября 1986, Уараль, Перу) — перуанский футболист, опорный полузащитник клуба «Спорт Бойз» и сборной Перу. Бронзовый призёр Кубка Америки 2011 года.

Карьера

Клубная 
Адан Бальбин начал свою профессиональную карьеру в клубе «Унион Уараль» в 2005 году. После того как клуб в чемпионате 2006 года вылетел во второй дивизион, Бальбин перешёл в клуб «Коронель Болоньеси». В «Коронеле» Бальбин также отыграл два сезона, после чего перешёл в «Универсидад Сан-Мартин». В составе «Универсидада» Адан Бальбин в 2010 году стал чемпионом Перу.

В сборной 
В сборной Перу Адан Бальбин дебютировал 16 ноября 2010 года в товарищеском матче со сборной Колумбии, завершившимся ничьей со счётом 1:1. Бальбин появился на поле лишь на 86-й минуте.

В следующем году Бальбин попал в заявку сборной на Кубок Америки. Бальбин сыграл в пяти матчах своей сборной, пропустив только последний матч группового этапа со сборной Чили. В матче за третье место перуанцы разгромили сборную Венесуэлы со счётом 4:1 и стали бронзовыми призёрами Кубка.

Всего за сборную Перу Адан Бальбин сыграл 10 матчей.

Достижения

Командные 
  Сборная Перу
 Бронзовый призёр Кубка Америки: 2011
 Обладатель Кубка Кирин: 2011

  «Универсидад Сан-Мартин»
 Чемпион Перу: 2010

Клубная статистика

Статистика в сборной 

Итого: 10 матчей; 4 победы, 5 ничьих, 1 поражение.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты Перу
Игроки сборной Перу по футболу
Игроки ФК «Унион Уараль»
Игроки ФК «Коронель Болоньеси»
Игроки ФК «Универсидад Сан-Мартин»
Игроки ФК «Спортинг Кристал»
Игроки ФК «Унион Комерсио»
Игроки ФК «Университарио»
Игроки ФК «Куско»
Игроки ФК «Спорт Бойз»